Mira több lehetséges jelentéssel bír:

Mira – keresztnév
Mira – Mira típusú változócsillag;
Mira (csillag) - Mira változócsillag, a róla elnevezett típus névadója
Mira – (vagy Müra) ókori territórium, néha Hatti vazallusa, néha önálló
Mira (Csillagok háborúja)

 Brazília
Mira Estrela

 Ecuador
Mira - Ecuador Carchi tartománya Mira kantonjának székhelye

 India
Mira-Bajandar - város Indiában, Mahárástra szövetségi államban

 Olaszország
Mira - település Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében

 Portugália
Mira - község és város Portugáliában, Coimbra kerületben

 Spanyolország
Mira - község Spanyolországban, Cuenca tartományban